Locaties in Nederland
Huis ter Heide (Drenthe), buurtschap in de gemeente Noordenveld
Huis ter Heide (Tietjerksteradeel), buurtschap in de provincie Friesland
Huis ter Heide (Utrecht), dorp in de gemeente Zeist
Huis ter Heide (Loon op Zand), natuurgebied in de provincie Noord-Brabant
Huisterheide, buurtschap in de provincie Friesland